Süß, Süss oder Suess steht für:
 Süß (Familienname) (Süss, Suess)
 Süß (Einheit), altes Salzmaß
 Suess-Effekt, siehe Radiokarbonmethode

süß steht für:
 süß, Beschreibung für ein Erdöl mit einem Schwefelgehalt unter 0,5 %
 süß, Geschmacksangabe bei Wein, siehe Geschmacksangabe (Wein)#Wein
 süß, Grundqualität des Geschmacks, siehe Gustatorische Wahrnehmung und Süßkraft
 süß; umgangssprachlich die Bewertung „niedlich“, siehe Kindchenschema

Süß, Sueß oder Suess ist der Name folgender

Orte:
 Süß (Hahnbach), Gemeindeteil von Markt Hahnbach in Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Süß (Nentershausen), Gemeindeteil von Nentershausen in Hessen, Deutschland
 Sueß (Gemeinde Bad Ischl), Siedlung in der Gemeinde Bad Ischl, Oberösterreich

astronomischer Objekte:
 Suess (Marskrater)
 Suess (Mondkrater)
 (12002) Suess, Asteroid

geografischer Objekte:
 Suessgletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Suess Land, Halbinsel in Nordostgrönland
 Mount Suess, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Jud Süß
 Süs
 Süße
 Süsser
 Villa Suess